Мартовицкий — украинская фамилия.

Известные носители 
 Мартовицкий, Артур Владимирович (род. 1964) — украинский политик.
 Мартовицкий, Корнилий Алексеевич (1842—1910) — русский рыбопромышленник.